Giacobetti es un apellido que puede referirse a:

 Olivia Giacobetti (1966), perfumista francesa.
 Rubén Aníbal Giacobetti (1956), exfutbolista argentino.
 Tata Giacobetti (1922–1988), cantante, letrista, contrabajista y actor italiano.